Виндж (точнее Винджи,  /ˈvɪndʒi/) — фамилия. Известные носители:
 Виндж, Вернор (род. 1944) — американский писатель-фантаст, муж Джоан Виндж.
 Виндж, Джоан (род. 1948) — американский писатель-фантаст, жена Вернора Винджа.

См. также